Wurm est un patronyme d'origine allemande (il signifie ver).
Il est porté notamment par :
 Emanuel Wurm (1857-1920), homme politique allemand ;
 Erwin Wurm (né en 1954), artiste autrichien ;
 Harald Wurm (né en 1984), fondeur autrichien ;
 Mary Wurm (1860-1938), pianiste et compositrice britannique ;
 Peter Wurm (né en 1965),  homme politique autrichien ;
 Philippe Wurm (né en 1962), auteur de bandes dessinées franco-belge ;
 Stephen Wurm (1922 – 2001), linguiste australien d'origine hongroise ;
 Juliane Wurm (née en 1990), grimpeuse allemande. 

Wurm fait aussi référence à :
 la Wurm, une rivière de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Würm fait référence à :
 la Würm, une rivière bavaroise ;
 la Glaciation de Würm, d'après cette rivière ;
 Würm, un jeu de rôle sur la préhistoire, écrit et illustré par Emmanuel Roudier.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique